Adhara peut désigner :
 Adhara, le nom traditionnel d'une étoile, aussi appelée Epsilon Canis Majoris ;
 Adhara, un terme sanskrit signifiant support, centre de pouvoir spirituel, utilisé notamment dans la pratique du yoga ; il existe 18 adhara ;
 Adhara, le nom de baptême d'un modèle de Douglas Dolphin, hydravion amphibie américain, modèle militaire utilisé par les garde-côtes américains : RD-2 c/n 1122.